Кисела-Вода () — община в Северной Македонии. Община является административной единицей-микрорайоном столицы страны — Скопье, расположена на севере Северной Македонии, в Скопском статистически-экономическом регионе, с населением 57 236 жителей.

Площадь территории общины 34,24 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 52 478 (91,7%)
 сербы — 1426 (2,5%)
 цыгане — 716 (1,3%)
 остальные — 2616 (4,5%)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Северной Македонии